ATV — аббревиатура:

Космонавтика 
 ATV () — спутник-мишень «Аджена». 
 ATV (Automated Transfer Vehicle) — грузовой космический корабль.

Транспорт 
 ATV (All-terrain Vehicle) — мотовездеход.
 ATV (Azienda Trasporti Verona) — компания общественного транспорта города Верона (Италия).

Телевидение 
 ATV — Apple TV.
 ATV («Авторское телевидение») — российская телекомпания.
  — азербайджанская телекомпания.
 ATV — австрийская телекомпания.
 ATV — армянская телекомпания.
 ATV — турецкий телеканал.
 ATV International — азербайджанский спутниковый телеканал.
 Atv (Poland)

См. также